Chiesa di Sant'Emiliano – chiesa del comune di Trevi.
Chiesa di Sant'Emiliano – chiesa parrocchiale del comune di Cigliano.
 Chiesa di Sant'Emiliano – chiesa parrocchiale  del comune di Villanova Monferrato
 Chiesa della Beata Vergine Maria Assunta e di Sant'Emiliano – chiesa parrocchiale del comune di Casaloldo.
 Abbazia di Sant'Emiliano in Congiuntoli – monastero benedettino nel comune di Scheggia e Pascelupo.